Сімамакі (Хоккайдо)
 Повіт Сімамакі